

Musica 
 Hang On – singolo di Plumb del 2009
 Hang On – singolo degli Weezer del 2011

Videogiochi 
 Hang-On – videogioco arcade del 1985